И́горь Гео́ргиевич Тарада́йкин (род. 28 сентября 1957, Ростов-на-Дону) — советский и российский актёр кино и дубляжа.

Биография 
Родился 28 сентября 1957 года в Ростове-на-Дону.

Учился в РГУ на историческом факультете, но, решив изменить жизненный путь, поступил во ВГИК (курс С. А. Герасимова), который окончил в 1982 году. С 1981 года снимается в кино. Его первая роль была в фильме «Василий и Василиса». Снимался на киностудии А. Довженко, у классика украинского кино Т. Левчука, который записал его в «золотой актёрский фонд», и в последнем фильме Л. Кулиджанова «Незабудки». Также снялся в нескольких фильмах на Одесской киностудии, лучшим из которых была картина «Золотая свадьба».

Мастер дубляжа и закадрового перевода, обладатель мягкого и интеллигентного голоса. Первая главная роль на дубляже была в фильме «Молодые люди в городе». Работал на закадровом озвучивании фильмов для НТВ, РЕН ТВ, ТВ-3, ТВ-6 и «Первого канала».

Учился на одном курсе с актрисой и коллегой Любовью Германовой, вместе с которой они озвучивали сериал «Секретные материалы» для ОРТ. В 10 и 11 сезонах Игорь и Любовь вернулись к своим ролям в озвучке от студии Jaskier.
— В Малдере мне нравится редко встречающееся сочетание интеллигентности и способности к поступку. То есть правильно направленный интеллект, который способен на самопожертвование, на подвиг. Это, конечно, настоящий подарок для Духовны, потому что такая роль нечасто встречается.

Предпочитает машине «гулять ногами», любит уединение, поэтому ценит свободное время, которого у актёра не так уж и много, а к самой работе подходит очень ответственно, отчего принципиально не пользуется мобильными телефонами, ссылаясь на то, что желающие его найти могут это сделать и так. Большой профессионализм и его человеческие качества вызывают огромное уважение не только со стороны многочисленных коллег по цеху, но и у зрителей. Их он призывает смотреть только хорошие фильмы, а ещё читать, слушать хорошую музыку.

Есть сын Георгий (р. 1985), композитор и звукорежиссёр, участник различных музыкальных коллективов. В 2012—2015 годах писал музыку для анонсов телеканалов ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть» и канала Disney.

Фильмография 
 1980 — Маэстро (короткометражный)
 1981 — Василий и Василиса — Иван Дмитриевич
 1982 — Праздник фонарей (короткометражный) — советский офицер
 1983 — Водоворот — Тимко Вихора
 1985 —  — Степан
 1986 — И в звуках память отзовется…
 1986 — Постарайся остаться живым — Еремеев
 1986 — Летние впечатления о планете Z — Капустин
 1987 — Джамайка — следователь
 1987 — Золотая свадьба — Клим Данилович Даник в молодости
 1988 — Воскресенье, половина седьмого — Леонид Ивакин, брат Риты
 1988 — Штормовое предупреждение — Матвей Николаевич Лихолат, парторг комбината
 1990 — Война на западном направлении — старший лейтенант Колодяжный
 1990 — Яма — вор Сенька-вокзал
 1991 — Откровение Иоанна Первопечатника — Кузьма Епифанов
 1992 — Убийство на Ждановской — старший лейтенант Николай Гущин
 1994 — Незабудки — покойный муж Елизаветы Сергеевны
 2005 — Две судьбы 2 — Назар Руденко
 2008 — Кулагин и партнёры
 2008 — Осенний детектив — майор Андрей Усов (фильм № 2 «Двойной гамбит»)
 2009 — Переправа — солдат
 2013 — 22 минуты — Ваганов, адмирал флота, главком ВМФ
 2014 — Любимые женщины Казановы — Валера, автомеханик

Дубляж и закадровое озвучивание

Фильмы

Колин Фёрт 
 Магия лунного света (2014) — Стэнли Кроуфорд
 Король говорит (2010) — король Георг VI
 Где скрывается правда (2005) — Винс
 Моя ужасная няня (2005) — мистер Седрик Браун
 Бриджит Джонс: Грани разумного (2004) — Марк Дарси
 Дневник Бриджит Джонс (2001) — Марк Дарси

Харрисон Форд 
 Индиана Джонс и последний крестовый поход (1989) — Индиана Джонс (закадровый перевод НТВ+)
 Индиана Джонс и храм судьбы (1984) — Индиана Джонс (закадровый перевод НТВ+)
 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (1981) — Индиана Джонс (закадровый перевод НТВ+)

Другие фильмы 

 Кинг-Конг (2005) — Эдриен Броуди — Джек Дрисколл
 Пианист (2002) — Владислав Шпильман
 Спасти рядового Райана (1998) — рядовой Стэнли Мэллиш — все мужские роли — закадровый перевод
 Форрест Гамп (1994) — Форрест Гамп — закадровый перевод («Премьер Видео Фильм»)
 Список Шиндлера (1993) — Людгер Пистор
 День сурка (1993), НТВ — все мужские роли — закадровый перевод
 Дракула (1992) — Джонатан Харкер, Ренфилд (закадровый перевод)
 Молчание ягнят (1991) — Ганнибал Лектер
 Один дома (1990) — все мужские роли — закадровый перевод («Премьер Видео Фильм»); половина мужских ролей — закадровый перевод («Ren TV»)
 Кто подставил Кролика Роджера (1988), — Кролик Роджер (дубляж творческой группы «Союза работников дубляжа» по заказу ВГТРК, 1995 г.)
 Молодые люди в городе (1985) — дубляж
 Терминатор (1984), Ren-TV — все мужские роли — закадровый перевод
 Крёстный отец (1972), НТВ — закадровый перевод

Сериалы 

 2019 — Наша планета — диктор
 2004 — Остаться в живых — Саид Джарра
 1993 — 2002 — Секретные материалы («X-Files») (закадр. перевод для ОРТ (Первый канал) — Фокс Малдер (роль актёра Дэвида Духовны)
 1987 — 1988 — Дикая Роза — Рохелио (роль актёра Гильермо Капетильо) (дубляж киностудии «Фильм-Экспорт» (Москва) по заказу студии «Протеле» (Нью-Йорк), «Пиринфильм» (Париж) и студии кинопрограмм РГТРК «Останкино», 1994 г.)
 1985 — Никто, кроме тебя — Максимилиано Альбенис (роль актёра Сальвадора Пинеда) + некоторые другие мужские персонажи (закадровая озвучка СВ-Дубль по заказу ТВ-6)

Телепередачи 
 1986 — Шоу Опры Уинфри (РЕН ТВ)

Компьютерные игры 
 2016 — Uncharted 4: A Thief's End — Гектор Алькасар
 2019 — Overwatch — Сигма
 2021 — Outriders — Говард "Бородач" Кэмден

Примечания

Ссылки 
 Мастер-класс Игоря Тарадайкина, 2016 г.
 ИГОРЬ ТАРАДАЙКИН. ЖИЗНЬ В ДУБЛЯЖЕ, 2021 г.
 ИГОРЬ ТАРАДАЙКИН. ЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ, 2021 г.

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Киностудия имени М. Горького